Maerker ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Maerker († 1866), deutscher Verwaltungsbeamter
 Christa Maerker (* 1941), deutsche Journalistin, Filmkritikerin, Dokumentarfilm-, Drehbuch und Hörspielautorin
 Julius Maerker (1870–1914), deutscher Marineoffizier der Kaiserlichen Marine
 Karl Anton Maerker (auch Maercker; 1803–1871), 1848 preußischer Justizminister
 Michael Maerker (1955–2005), deutscher Bildhauer
 Otto Maerker (1891–1967), deutscher Bildhauer
 Paul Maerker (1856–1942), deutscher Hofbankier und Schatzmeister einer bekannten Stiftung
 Rudolf Maerker (1927–1987), deutscher Journalist

Maerker bezeichnet:
 einen Maerker Brandenburg in Brandenburg

Siehe auch:
 Märker, Merker, Mercker, Maercker, Märcker